Gamla kyrkan kan syfta på:

I Sverige
Gamla kyrkan, Kävlinge

I Finland
Gamla kyrkan, Helsingfors
Gamla kyrkan, Kristinestad
Gamla kyrkan, Tammerfors

Se även
 Kyrkohistoria